Дебольский — фамилия. Известные носители:

 Дебольский, Алексей Борисович (1916—1997) — немецкий советский писатель.
 Дебольский, Григорий Сергеевич (1808—1872) — протоиерей, литургист, магистр Санкт-Петербургской духовной академии.